Rybczyński (oder Rybczynski) ist der Familienname folgender Personen:

 Mieczysław Rybczyński (1873–1937), polnischer Ingenieur
 Natalia Rybczynski (* 1971), kanadische Paläontologin und Hochschullehrerin
 Tadeusz Rybczynski (1923–1998), polnisch-englischer Wirtschaftswissenschaftler
 Witold Rybczynski (* 1943), kanadischer Architekt und Professor für Urbanistik
 Witold Erazm Rybczyński (1881–1949), polnischer Mathematiker und Physiker
 Zbigniew Rybczyński (* 1949), polnischer Experimentalfilmer und Kameramann

Nach Tadeusz Rybczynski benannt sind:

 das Rybczynski-Theorem
 der Rybczynski-Preis